Fridtjof Nansen ist der Name folgender Personen:

 Fridtjof Nansen (1861–1930), norwegischer Zoologe, Neurohistologe, Polarforscher, Philanthrop und Staatsmann

Fridtjof Nansen ist der Name folgender Schiffe:

 Fridtjof Nansen (Schiff, 1919), deutscher Marssegelschoner
 Fridtjof Nansen (Schiff, 1930), norwegisches Küstenwach- und Fischereischutzschiff
 KNM Fridtjof Nansen (F310), norwegische Fregatte
 Dr. Fridtjof Nansen (Schiff, 1974), norwegisches Fischereiforschungsschiff
 Dr. Fridtjof Nansen, 1993 gebautes norwegisches Fischereiforschungsschiff, siehe Kristine Bonnevie (Schiff)
 Dr. Fridtjof Nansen (Schiff, 2017), norwegisches Forschungsschiff
 Stockholm (Schiff, 1948), mehrfach umbenanntes schwedisches Passagierschiff
 Fridtjof Nansen (Schiff, 2020), im Bau befindliches Schiff der Hurtigruten AS

Sonstiges:
 Mount Fridtjof Nansen, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Fridtjof-Nansen-Haus, Villa in Göttingen (eigentlich Villa Levin)